Санта Берта има више значења:

 Санта Берта (Тенампулко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Берта (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Берта (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Берта (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Берта (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику